Los milerétidos (Milleretidae) son una familia extinta de saurópsidos pararreptiles que vivieron durante el Pérmico (etapas del Capitaniense al Changhsingiense) en lo que ahora es Sudáfrica. Eran pequeños y tal vez insectívoros, y similares a los lagartos modernos en apariencia y en estilo de vida.

El siguiente cladograma muestra la posición filogenética de Millerettidae, de acuerdo con Ruta et al., 2011.

Referencias

Enlaces externos 

 Imágenes de Millerosaurus en Commons.
 Millerettidae en el sitio del Museo de Paleontología de la Universidad de California en Berkeley. En inglés.
 Millerettidae en el sitio "Paleobiology Database" ("Base de datos de paleobiología"). En inglés.

Parareptilia
Fósiles del Pérmico
Fósiles de África